Переясловское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Переясловское сельское поселение — входит в Октябрьский район Амурской области
 Переясловское сельское поселение — входит в Брюховецкий район Краснодарского края
 Переясловское сельское поселение — входит в Рыбинский район Красноярского края